een meer in Oostenrijk, zie Mondsee (meer)
 een plaats en gemeente aan dat meer gelegen, zie Mondsee (plaats)
 een klooster in die plaats, zie Mondsee (klooster)